Змагання зі фристайлу в дисципліні слоупстайл серед жінок на чемпіонаті світу 2023 року відбулися 27 та 28 лютого. Участь взяли 18 спортсменок з 11 країн.

Результати

Кваліфікація

Фінал

Примітки 

Жіночий слоупстайл на чемпіонатах світу з фристайлу